Weg van jou (lied) - lied van Suzan & Freek uit 2020
 Weg van jou (Clouseau) - lied van Clouseau uit 2006
 Weg van Jou (film) - Nederlandse film uit 2017